Daya – rodzaj morskich ryb okoniokształtnych z rodziny garbikowatych
 Daya (właśc. Grace Martine Tandon) – amerykańska piosenkarka